Melyiket a kilenc közül? – Jókai Mór 1856-ban írt elbeszélése
Melyiket a kilenc közül? – Szőts István 1957-ben forgatott kisjátékfilmje Jókai elbeszélése alapján
Melyiket a kilenc közül? – Takács Vera 2006-ban forgatott tévéfilmje Jókai elbeszélése alapján